Mycterothrips är ett släkte av insekter som beskrevs av Filip Trybom 1910. Mycterothrips ingår i familjen smaltripsar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Smaltripsar
Mycterothrips